Хонеггер (нем. Honegger) — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Хонеггер, Готфрид (1917—2016) — современный швейцарский художник, график и скульптор, один из известных представителей конкретного искусства.
 Хонеггер, Иоганн Якоб (1825—1896) — швейцарский историк литературы и культуры; профессор Цюрихского университета.
 Хонеггер, Фриц (1917—1999) — швейцарский политик, президент.

См. также 
 Онеггер, Артюр (1892—1955) — швейцарско-французский композитор.